Glandon bezeichnet:
 Glandon, französische Gemeinde im Département Haute-Vienne
 Glandon (Fluss), Fluss in Frankreich, Département Savoie, Nebenfluss des Arc
 Col du Glandon, französischer Alpenpass
 Glandon (Wisconsin), Ortschaft im Marathon County, Wisconsin, USA